

Geografia 
 Gogo – città burkinabè della Provincia di Boulkiemdé
 Gogo – dipartimento e città burkinabè della Provincia di Zoundwéogo
 Gogo – città e sottoprefettura della Costa d'Avorio 
 Gogo  – città censuaria indiana dello stato federato del Gujarat

Musica 
 Go-go – genere musicale derivato dal funk
 Go-go dancing – tipo di danza erotica
 The Go-Go's – gruppo musicale rock statunitense
 The Go-Go's – gruppo musicale pop britannico
 Gogo – musicista canadese

Personaggi 
 Gogo – personaggio di Final Fantasy
 Gogo – personaggio del fumetto Whisky & Gogo
 Gogo Yubari – personaggio di Kill Bill

Altro 
 Gogo – popolo della Tanzania
 Gogo – nobile franco, maestro di palazzo 
 Gogo – genere di pesci gatto della famiglia Anchariidae